PAH och Pah kan syfta på:

Medicin 
 PAH - ett enzym i metabolismen av aminosyran fenylalanin, se Fenylalaninhydroxylas
 PAH (gen) - genen för enzymet 
 PAH - lungövertryck är en mindre känd och ovanlig sjukdom, se Pulmonell arteriell hypertension

Kemi 
 PAH - en även i Sverige vanlig engelsk förkortning för en grupp kemiska ämnen, se Polycykliska aromatiska kolväten

Religion 
 Pah - månens gud hos de nordamerikanska Pawneeindianerna.